Птуха Михайло Васильович (7 листопада 1884, Остер, Чернігівська область — 3 жовтня 1961, Київ) — український статистик і демограф, економіст, організатор науки.
 Птуха Володимир Васильович (6 квітня 1894, місто Остер Чернігівської губернії, тепер Чернігівської області — розстріляний 25 квітня 1938, місто Москва) — радянський партійний діяч, 1-й секретар Нижньо-Волзького (Сталінградського) крайового комітету ВКП(б).